Кут-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Кут-Кюель — урочище,  в правобережье р.Тиере, Республика Саха (Якутия), координаты 61°56’с. ш. 131°42’в. д..
 Кут-Кюель — озёра, в правобережье р.Тиере, Республика Саха (Якутия), координаты 61°53’с. ш. 131°36’в. д..

Примечания

См. также 
Кута-Кюель